Az év izraeli labdarúgója díjat 1960 óta adja át a Maarív című újság az adott évben legjobbnak vélt izraeli labdarúgó számára. 1963-ban, 1966-ban és 1991-ben két játékos kapta meg a díjat. Mordekáj Spiegler, az izraeli labdarúgás történetének egyik legismertebb játékosa 1964 és 1971 között négy alkalommal vehette át a díjat.

Győztesek

Források

Izraeli
Labdarúgással kapcsolatos díjak